Kan-shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kunshan (häradshuvudort i Kina), Jiangsu, 
 Gan Shan, berg, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar